NCAA Division I 2003 – torneo di pallavolo femminile
 NCAA Division I 2003 – torneo di pallavolo maschile